İğdir (Kurşunlu), dorp in het Turkse district Kurşunlu
 İğdir (Yapraklı), dorp in het Turkse district Yapraklı

Zie ook 
 Iğdır (doorverwijspagina)